Rasson peut désigner :
 la rue Rasson à Bruxelles ;
 Teddy Rasson (1905-1944), un industriel, officier et résistant français.